IRAK2 () — цитозольная киназа, одна из четырёх сигнальных молекул, относящихся к группе IRAK. Участвует в передаче сигнала от рецептора интерлейкина-1 (тип I) и некоторых толл-подобных рецепторов. Открыта в 1997 году по гомологии с IRAK1.

Структура и функции 
Белок IRAK2 состоит из 590 аминокислот, молекулярная масса — 65 кДа. Взаимодействует с адаптерным белком MyD88 и TRAF6, а также с другим адаптерным белком TIRAP. Таким образом, участвует в сигнальном каскаде активации фактора транскрипции NFkB.

См. также 
 Толл-подобные рецепторы
 TIRAP
 IRAK1

Литература 
 
 

Иммунная система
Белки